Ольга Ланцова (род. 3 декабря 1969) – советская, российская конькобежка. Участница чемпионатов СССР и России по конькобежному спорту в классическом и спринтерском многоборье. Наиболее удачно Ланцова выступила на чемпионате России по спринтерскому многоборью в 1994 году, заняв в общем зачёте десятое место.

Также она участвовала на международных юношеских матчах по конькобежному спорту СССР – ГДР в 1985 и 1987 годах, где занимала в общем зачёте соответственно шестое и пятое места. Представляла на соревнованиях Москву.

Спортивные достижения

Чемпионаты России

Международные соревнования

Ссылка 
 Информация об Ольге Ланцовой на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 

Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России
Конькобежцы СССР